Paranticoma är ett släkte av rundmaskar. Paranticoma ingår i familjen Anticomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Paranticoma